Дицинодонтиды  — семейство синапсид из инфраотряда дицинодонтов, живших с середины пермского по середину триасового периодов ( назад) на территории Африки, Евразии и Южной Америки. Выделено Ричардом Оуэном в 1859 году.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на ноябрь 2017 года в семейство включают 6 вымерших родов:
 Род  (1 вид)
 Род  — 1 вид, найден в отложениях пермского периода Восточной Европы
 Род  (1 вид)
 Род 
 Подсемейство Kannemeyeriinae — явно устаревшая классификация, так как существует семейство Kannemeyeriidae
 Род 
 Род  (1 вид)

Систематика семейства (как и всего подотряда аномодонтов) не устоялась, часть родов, ранее относимых к семейству, перенесена в надсемейство Dicynodontoidea.

Примечания 

Дицинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода
Синапсиды триасового периода
Таксоны, описанные Ричардом Оуэном